La formula molecolare C9H11NO2 può indicare:
 Benzocaina
 Fenilalanina

Formule molecolari